South Side steht für:

 South Side (Chicago), Stadtteil von Chicago, Vereinigte Staaten
 South Side (County Durham), Dorf im County Durham, England
 South Side (Glasgow), Stadtteil von Glasgow, Vereinigtes Königreich
 South Side (Pittsburgh), Stadtteil von Pittsburgh, Vereinigte Staaten
 South Side, früherer Name von Bodden Town, Stadt auf den Cayman Islands
 South Side (Moby), Lied von Moby

Siehe auch:
 Southside
 South Side Historic District